Арне Эмиль Якобсен (; 11 февраля 1902 года, Копенгаген — 24 марта 1971 года, там же) — датский архитектор и дизайнер, основоположник стиля «датский функционализм». Вместе с Алваром Аалто является наиболее известным представителем скандинавского дизайна. Помимо архитектурных сооружений он создал целый ряд весьма оригинальных стульев и другой мебели. Он получил несколько международных дипломов и медалей.

Биография 

Якобсен родился в Копенгагене в 1902 году. Первая профессия Якобсена — каменщик. Затем в 1924 году он поступил в Датскую королевскую академию изящных искусств.

Ещё будучи студентом в 1925 году Якобсен участвовал во Всемирной выставке, где выиграл серебряную медаль за дизайн кресла. В той поездке он был поражён новаторской эстетикой павильона L’Esprit Nouveau Ле Корбюзье. Перед тем как покинуть академию, Якобсен также совершил поездку в Германию, где познакомился с рационалистической архитектурой Мис ван дер Роэ и Вальтера Гропиуса. Их работа повлияла на его ранние творения, включая дипломный проект художественной галереи, которая принесла ему золотую медаль.

Когда началась Вторая мировая война, ему, как еврею, пришлось бежать из Дании в Швецию, где ему запретили работать архитектором, и он стал художником по тканям.

Работы

В области мебельного дизайна 

Только после Второй мировой войны Арне Якобсен решил заняться мебельным дизайном. Почти все его предметы были разработаны для специальных помещений. Множество работ Якобсена стали классическими, среди которых стоит выделить:

В области архитектуры 

 Здание Национального банка Дании (дат.)
 Гостиница  в Копенгагене
 Колледж Святой Екатерины (англ.) в Оксфордском университете

Примечания

Ссылки 
 Information and pictures about the designer Arne Jacobsen at the design agency TAGWERC

Архитекторы Дании
Архитекторы-функционалисты
Выпускники Датской королевской академии изящных искусств
Почётные доктора Университета Глазго